C6 puede referirse a:

 Anexo:Especies de acordes#Do menor sexta, acorde C-6. 
 C-6, un submarino de 1930.
 Citroën C6, un coche de 2005.
 Cierva C.6, un autogiro de 1924.
 USS Olympia (C-6), un crucero de la US Navy de 1892.
 Línea C-6 (Cercanías Madrid).
 Línea C-6 (Cercanías Valencia).
 Chevrolet Corvette, una generación de coche Corvette.
 C6, un tamaño de papel definido por la ISO 216 que equivale a 114×162 mm.
 C6 Bank, un neobanco brasileño.